Айша, Аиша () — женское имя арабского происхождения, что означает «процветающая», «энергичная», «живущая», «деятельная», или же «полная энергии».
Этим именем звалась третья, самая младшая жена исламского Пророка Мухаммада — Айша Бинт Абу Бакр.
 Айша (имя)
 Айша (село)
 Айша (фильм)

См. также 
 Айша-Биби
 Айше
 Аиша бинт Абу Бакр — третья жена пророка Мухаммеда
 Айша — сценическое имя латвийской певицы Айи Андреевой.